Zygmunt Grudziński (zm. 1618) – wojewoda rawski, kasztelan kruszwicki, starosta inowrocławski
 Zygmunt Grudziński (zm. 1650/1651) – kasztelan nakielski
 Zygmunt Grudziński (zm. 1653) – wojewoda kaliski i inowrocławski, kasztelan międzyrzecki, biechowski  i nakielski
 Zygmunt Grudziński (zm. 1675) – starosta bolemowski
 Zygmunt Grudziński (1870–1929) – radiolog